Il singolare del torneo di tennis Nottingham Challenger II 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Antony Dupuis che ha battuto in finale Iván Navarro 6-4, 7-5.

Teste di serie 

Assente
 Iván Navarro (finale)
 Santiago González (primo turno)
 Gilles Elseneer (primo turno)

 Antony Dupuis (Campione)
 Grégory Carraz (primo turno)
 Martin Lee (primo turno)
 Arvind Parmar (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger II 2006